En tonande epiglottal frikativa är ett konsonantiskt språkljud. Det tecknas i IPA som ʢ.

Egenskaper 
Egenskaper hos den tonande epiglottala frikativan:
 Den är pulmonisk-egressiv, vilket betyder att den uttalas genom att lungorna trycker ut luft genom talapparaten.
 Den är tonande, vilket betyder att stämläpparna är spända under uttalet och inte genererar någon ton.
 Den är epiglottal, vilket betyder att den uttalas med struplocket lyft mot struphuvudet.
 Den är frikativ, vilket betyder att luftflödet går genom en förträngning i talapparaten.

Språkljud